Ludvig Josephson kan syfta på:

Ludvig Josephson (1832–1899),  en svensk teaterledare och dramatiker
Ludvig Josephson (född 1963), teaterregissör främst verksam vid Radioteatern